

Cinema
Uno sconosciuto alla mia porta (Stranger at My Door) – film del 1956 diretto da William Witney
Stranger at My Door – film del 1950 diretto da Desmond Leslie e Brendan J. Stafford

Televisione
Stranger at My Door – film per la televisione statunitense del 1991 diretto da Vincent McEveety